Митьковский (Митьковская, Митьковское) — слово, входящее в состав нескольких сложносоставных топонимов:

Населённые пункты 
 Митьковский — село в Троице-Лобановской волости.
 Митьковское сельское поселение — муниципальное образование Климовского района Брянской области.
 Митьковка — село в Брянской области.

Объекты городской инфраструктуры  
 Митьковское полукольцо — оно же Поперечный просек, проходит по территории парка «Сокольники» широким полукольцом.
 Митьковский проезд — проезд, расположенный в Восточном административном округе города Москвы на территории района Сокольники. 
 Митьковская соединительная ветвь — соединительная железнодорожная ветвь между линиями Казанского и Ярославского направлений.
 Митьковский тоннель — тоннель на Третьем транспортном кольце.

См. также 
 Митьки (значения) 
 Митьковская тишина — сборник городского фольклора, выпущенный по инициативе движения «Митьки».